Manoir ist der Familienname folgender Personen:
 Yves du Manoir (1904–1928), französischer Rugby-Union-Spieler

Le Manoir ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Le Manoir (Calvados)
 Le Manoir (Eure)

Siehe auch:

 Herrenhaus (Gebäude) (französisch manoir)
 Manoir de Lébioles, Gebäude in Spa, Belgien
 Manoir de Réal, Herrenhaus in Boissy-l'Aillerie, Frankreich
 Le Manoir aux Quat’ Saisons, Restaurant in Great Milten, Oxfordshire, England